Označení Novorusko může mít některý z těchto významů: 
 Nové Rusko – neboli Novorusko, historické označení území na severním pobřeží Černého moře
 Novoruská gubernie – administrativně-územní jednotka Ruského impéria existující v letech 1764–1783
 Novorusko (2014–2015) – mezinárodně neuznaná konfederace vyhlášená 24. května 2014 na území Ukrajiny spojením Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky